Эрхард Келлер (; 24 декабря 1944, Мюнхен) — немецкий конькобежец, двукратный чемпион Олимпийских игр, рекордсмен мира.

С 1959 по 1965 годы Келлер учился в гимназии имени Макса Планка в Мюнхене, затем в Карлсгимназии в Бад-Райхенхалле. В 1966 он окончил гимназию с абитуром. Затем он изучал медицину в университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене. По окончании университета Келлер стал зубным врачом.

С 1966 по 1973 годы Эрхард Келлер был одним из лучших спринтеров в мире.

В декабре 1967 года Эрхард Келлер повторил мировой рекорд советского конькобежца Евгения Гришина на дистанции 500 метров — 39,5 секунды. Через месяц в Инцелле он улучшил рекорд Гришина, который был непревзойденным в течение пяти лет, — 39,2 секунды.

Эрхард Келлер дважды побеждал на дистанции 500 метров на зимних универсиадах (в 1968 и 1970 годах).

На Зимних Олимпийских играх 1968 года в французском Гренобле Келлер завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров с результатом 40,3 секунды. Эрхард Келлер стал первым немецким конькобежцем, ставшим олимпийским чемпионом среди мужчин.

В 1971 году Келлер выиграл чемпионат мира в спринтерском многоборье, который проводился в Инцелле.

В 1972 году на Зимних Олимпийских играх в японском Саппоро Келлер завоевал вторую золотую медаль на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом 39,44секунды.

В 1972 году Келлер установил также мировые рекорды на дистанции 500 метров (38,0), 1000 метров (1:18,5) и в спринтерском многоборье.

В 1973 году Эрхард Келлер становится профессионалом и выигрывает кубок мира среди профессионалов.

С 1974 года Келлер больше не участвовал в международных соревнованиях.

С 1975 года он начал работать в Мюнхене зубным врачом.

В семидесятых годах Келлер был ведущим нескольких телевизионных передач. В 1976, 1984, 1988, 1992 и 1994 годах он был комментатором на конькобежных соревнованиях на зимних олимпийских играх для немецких телевизионных каналов ARD и ZDF.

Мировые рекорды 
Эрхард Келлер установил 10 мировых рекордов:
 1000 метров — 1:22,40 (22 января 1966 года, Инцелль) (неофициальный)
 500 метров — 39,20 (28 января 1968 года, Инцелль)
 Спринтерское многоборье — 161,450 (3 января 1970 года, Инцелль) (неофициальный)
 500 метров — 38,42 (14 марта 1971 года, Инцелль)
 Спринтерское многоборье — 156,160 (1 января 1972 года, Инцелль) (неофициальный)
 500 метров — 38,30 (2 января 1972 года, Инцелль)
 500 метров — 38,00 (15 января 1972 года, Давос) (неофициальный)
 1000 метров — 1:18,50 (4 марта 1972 года, Инцелль)
 500 метров — 38,00 (4 марта 1972 года, Инцелль)
 Спринтерское многоборье — 155,800 (5 марта 1972 года, Инцелль)

Лучшие результаты 
Лучшие результаты Эрхарда Келлера на отдельных дистанциях:
 500 метров — 38,80 (15 января 1972 года, Давос)
 1000 метров — 1:18,50 (4 марта 1972 года, Инцелль)
 1500 метров — 2:05,50 (5 марта 1967 года, Инцелль)
 3000 метров — 4:42,00 (1 января 1966 года, Инцелль)
 5000 метров — 8:08,00 (13 января 1967 года, Мадонна-ди-Кампильо)
 10000 метров — 17:20,60 (9 января 1966 года, Мадонна-ди-Кампильо)
 Спринтерское многоборье — 155,800 (5 марта 1972 года, Инцелль)
 Классическое многоборье — 183,938 (14 января 1967 года, Мадонна-ди-Кампильо)

Ссылки 
 Erhard Keller 
 Sportler-Visitenkarte von Erhard Keller
 Erhard Keller

Конькобежцы Германии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту